Аббревиатура IKA может обозначать:
 Industrias Kaiser Argentina — бывшая Аргентинская автомобильная компания
 Internationale Kochkunst Ausstellung (IKA)  или Кулинарная Олимпиада
 International Kashmir Alliance
 , экстремистская организация, названная в честь Ку-клукс-клана.
  (IKA), крупнейшая организация социального страхования в Греции
 IATA код Международного аэропорта Имам Хомейни
 Аббревиатура названия International Karate Association
 певица IKA  — псевдоним российской певицы Инны Косточкиной